Carl Johan Fahlcrantz kan syfta på:

 Carl Johan Fahlcrantz (skådespelare)
 Carl Johan Fahlcrantz (bokförläggare)
 Carl Johan Fahlcrantz (konstnär)